Луговое () — село в Красноармейском районе Саратовской области, на правом берегу реки Иловля, в 120 км к юго-западу от Саратова. Входит в состав сельского поселения Россошанское муниципальное образование.

Основано в 1766 году.

Население —  человек.

История 
Основано как немецкая колония Фольмер в 1766 году. Первые поселенцы — 47 семей из Майнца, Пфальца и Трира. Вызывательская колония Дебофа. Колония относилась к католическим приходам Семёновка, Шукк. В 1904 году образован самостоятельный приход Фольмер. В 1848 году построена католическая церковь.

Колония названа по фамилии первого старосты (форштегера). По указу от 26 февраля 1768 года о наименованиях немецких колоний получила официальное название Копенка. Колония относилась к Каменскому колонистскому округу, с 1871 года к Каменской волости Камышинского уезда Саратовской губернии.

По состоянию на 1857 год земельный надел составлял 1783 десятины, в 1910 году — 4183 десятины. Вследствие малоземелья в 1863 году 24 жителя выезжают в Кубанскую область, в 1864—78 — 130 человек в Самарскую губернию, в 1872 году 13 человек в другие районы Саратовской губернии, в 1876—77 годах 14 человек эмигрируют в Америку, в 1885—86 туда же выезжают ещё 26 человек.

В селе имелись мельницы, кузница, лавка. Жители занимались ткачеством сарпинки. В 1891 году открыта земская школа, имелось министерское училище.

С 1918 года в составе Верхне-Иловлинского района Голо-Карамышского уезда, с 1922 года — в составе Каменского кантона Трудовой коммуны (Области) немцев Поволжья (с 1923 года — АССР немцев Поволжья).

В голод 1921 года в селе родилось 70 человек, умерло — 208. В 1920-е годы организован Фольмерский сельсовет. В 1926 году имелась кооперативная лавка, сельскохозяйственное кредитное товарищество, начальная школа. В 1927 году постановлением ВЦИК «Об изменениях в административном делении Автономной С. С. Р. Немцев Поволжья и о присвоении немецким селениям прежних наименований, существовавших до 1914 года» селу Копенка Каменского кантона возвращено название Фольмер.

28 августа 1941 года был издан Указ Президиума ВС СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья, немецкое население депортировано, село включено в состав Саратовской области.

Физико-географическая характеристика 
Село находится в лесостепи, в пределах Приволжской возвышенности, являющейся частью Восточно-Европейской равнины, на правом берегу реки Иловля, напротив села Елшанка. Высота центра населённого пункта — 179 метров над уровнем моря. Почвы — чернозёмы (без разделения) и пойменные засоленные (в пойме Иловли).

По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Саратова — 120 км, да районного центра города Красноармейска — 47 км. Ближайший крупный город Камышин Волгоградской области расположен в 85 км к югу от села. Близ села проходит линия Петров Вал — Саратов III Приволжской железной дороги.

Часовой пояс

Население 
Динамика численности населения по годам:

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Красноармейского района (Саратовская область)
Немецкие колонии в Поволжье